PHP, programski jezik
roliciklidin
Prvi hrvatski pištolj, poluautomatski pištolj hrvatske tvrtke IM Metal, poslije pod imenom HS Produkt